Il doppio del Chang-Sat Bangkok Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Joshua Goodall e Joseph Sirianni erano i detentori del titolo, ma solo Goodall ha partecipato in coppia con Chris Eaton, ma ha perso nei quarti di finale contro Matthew Ebden e James Ward

Gong Maoxin e Li Zhe hanno battuto in finale Yuki Bhambri e Ryler DeHeart 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Gong Maoxin /  Li Zhe (campioni)
  Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

  Chris Eaton /  Joshua Goodall (quarti di finale)
  Aleksej Kedrjuk /  Andrej Kumancov (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2010